Porto Rico (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Porto Rico do Maranhão, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Puerto Rico, een met de Verenigde Staten geassocieerde vrijstaat in het oostelijk deel van de Caraïbische Zee, ook wel Porto Rico genoemd